John Carroll Dye (Amory, Mississippi, 31 de janeiro de 1963 – San Francisco, California, 10 de janeiro de 2011) foi um ator de filmes e séries norte americano, mais conhecido por protagonizar Andrew, o anjo da morte, na série de TV Touched by an Angel (Um Toque de um Anjo).

Atores dos Estados Unidos